Le qualificazioni del singolare maschile dell'UNICEF Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Alejandro Falla (qualificato)
  Florent Serra (ultimo turno)
  Arnaud Clément (qualificato)
  Konstantin Kravčuk (qualificato)

 Iván Navarro (ultimo turno)
 Ludovic Walter (qualificato)
 Andre Begemann (secondo turno)
 Miloslav Mečíř, Jr. (ultimo turno)

Qualificati

  Alejandro Falla
  Ludovic Walter

  Arnaud Clément
  Konstantin Kravčuk

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

UNICEF Open 2011
ATP World Tour 2011